Kohlmetz ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Kohlmetz (* 1946), deutscher Journalist und Autor
 Hermann Kohlmetz (1863–1913), deutscher Theaterschauspieler, Regisseur und Dramaturg